David Harvey peut faire référence à :

  (1845–1916), homme politique américain ;
  (1946-2004), historien britannique ;
 David Harvey (1935-), géographe britannique ;
 David Harvey (1948-), footballeur écossais ;
 David Harvey, luthier américain.